Clavel del aire en esta enciclopedia puede referirse a:

 Clavel del aire, nombre común de Tillandsia, un género de plantas epifitas que, con más de 650 especies aceptadas, es el más diverso de la familia de las Bromeliaceae. 
 Clavel del aire, tango de 1929 de Fernán Silva Valdés y Juan de Dios Filiberto.